Mario Spinella (1918-1994), écrivain et journaliste italien,
 Stephen Spinella (1956-), acteur italo-américain.
 Tui-hana Spinella (2004-), acteur chinois-italien.

Patronyme italien